Franciaország
Saint-Pardoux, település Deux-Sèvres megyében
Saint-Pardoux, település Haute-Vienne megyében
Saint-Pardoux, település Puy-de-Dôme megyében